Haberhof ist der Name folgender Orte:

 Haberhof (Forchtenberg), Gehöft im Ortsteil Wohlmuthausen der Stadt Forchtenberg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Haberhof (Hohenkammer), Ortsteil von Hohenkammer, Landkreis Freising, Bayern